Албу — румынская или молдавская фамилия.

Известные носители 
 Албу, Александра (род. 1990) — российский боец смешанных единоборств, молдавского происхождения, выступавшая под эгидой UFC.
 Албу, Георге (1909—1974) — румынский футболист и футбольный тренер, участник чемпионата мира 1934 года и тренер сборной Румынии в 1950 году.

Топоним 
 Албу (волость) —— бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Ярвамаа.

См. также 
 Алба
 Альба